SYAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 352 амінокислот, а молекулярна маса — 39 933.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки